Аббревиатура ППИ может означать следующее:

 Пиратская партия Ирландии
 Пиратская партия Исландии
 Пиратская партия Италии
 Пиропатрон инфракрасный
 Пермский педагогический институт — прошлое название.
 Пермский политехнический институт — прошлое название.
 ППИ — пакет перевязочный индивидуальный.
 Периодическое печатное издание
 Программы и методики приемочных испытаний